John Floyd peut faire référence à :
 John Floyd (1748-1818), officier britannique de cavalerie ;
 John Floyd (1769-1839), militaire et homme politique de Géorgie ;
  (1783-1837), homme politique de Virginie.